361-я пехотная дивизия — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

Формирование и боевой путь 
Сформирована в октябре — ноябре 1943 года на территории Дании и включена в строй 29 ноября 1943 года. Личный состав штаба, а также многие солдаты прибыли из остатков разгромленной на Восточном фронте 86-й пехотной дивизии. Оставшиеся несколько батальонов для новой дивизии были предоставлены 94-й пехотной, 141-й резервной и 137-й пехотной дивизиями.

С марта 1944 года — на Востоке, где принимает участие в составе 13-го армейского корпуса 4-й танковой армии в ожесточённых боях за Тарнополь. После поражения была переведена в 1-ю танковую армию. Дальнейший ход событий для дивизии был ещё более неблагоприятным. Вместе со всем 13-м армейским корпусом она была окружена под Бродами и фактически уничтожена в июле 1944 года. Штаб дивизии вместе с её командиром генерал-майором Герхардом Линдеманом были взяты в плен. Её остатки после отступления в Польшу были отправлены в Германию на переформирование.

В августе 1944 года вновь сформированная 569-я пехотная дивизия народного ополчения была переименована в 361-ю пехотную дивизию народного ополчения с включением в неё основных частей расформированной в сентябре 1944 года корпусной группы «Е» и остатков 196-й пехотной дивизии.

С сентября 1944 года действовала на Западе. После боёв с частями союзников в районе Арнема была переведена в район Саарпфальца.

В декабре 1944 года разгромлена, и с января 1945 года, будучи восстановленной, вновь в качестве 361-й пехотной дивизии действовала в Нидерландах.

Командующие 
361-я пехотная дивизия
 генерал-лейтенант Зигмунд фрайхерр фон Шлейниц (20 ноября 1943 — 30 мая 1944)
 генерал-майор Герхард Линдеман (30 мая 1944 — июль 1944)

361-я пехотная дивизия народного ополчения
 генерал-майор Альфред Филиппи (23 августа 1944 — апрель 1945)

361-я пехотная дивизия
 генерал-майор Альфред Филиппи (апрель 1945 — 8 мая 1945)

См. также 
 Список дивизий вермахта и войск СС

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году
Пехотные дивизии народного ополчения Германии во Второй мировой войне